Фаррар,  — фамилия:
 Фаррар, Джанет (род. 1950) — английская писательница.
 Фаррар, Джеральдина (1882—1967) — американская оперная певица.
 Фаррар, Джон (род. 1946) — австралийский музыкант и продюсер.
 Фаррар, Дэвид (1908—1995) — американский актёр кино.
 Фаррар, Тайлер (род. 1984) — американский велогонщик.
 Фаррар, Фредерик Вильям (1831—1903) — англиканский богослов, писатель.
 Фаррар, Фрэнк (1929—2021) — американский политик, 24-й губернатор Южной Дакоты.